HMS Temeraire je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice: 
 HMS Temeraire (1759) 
 HMS Temeraire (1798) 
 HMS Temeraire (1876) 
 HMS Temeraire (1907) 
 HMS Temeraire (1939) 

Temeraire